To Err Is Human – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
To Err Is Human – cortometraggio del 1913 diretto da Edward Coxen